Флаг муниципального образования Зу́евский муниципальный район Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 мая 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6944.

Описание 
«Флаг Зуевского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб Зуевского района в жёлтом, белом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с серебряной узкой отвлечённой каймой пониженная летящая серебряная птица зуёк с простёртым и распростёртым крыльями, сопровождаемая вверху справа золотой палитрой, от которой вниз и влево лучеобразно отходят короткие золотые же кисти, две из которых длиннее остальных».

Символика 
Флаг языком символов и аллегорий передает природные, историко-культурные и экономические особенности района.

Летящая птица зуёк указывает на название района — Зуевский, которое образовано от административного центра района — города Зуевки. Присутствие птицы зуёк и в городской, и в районной символике стилистически обозначает неразрывную историко-культурную, экономическую и административную связь между муниципальными образованиями и обеспечивает единство официального символико-геральдического комплекса зуевской земли.

Солнце, аллегорически выполненное в виде палитры с расходящимися лучеобразно кистями, — знак того, что Зуевский район — родина династии знаменитых художников Васнецовых, а также указание на то, что в продолжение традиций на зуевской земле проходит международный художественный пленэр.

Два наконечника кисти, которые длиннее остальных, символизируют двух самых выдающихся художников из рода Васнецовых, основателей династии — Виктора и Аполлинария Михайловичей. Кроме того, количеством кистей передано количество муниципальных образований, составляющих район, причём два из них, переданные кистями большей длины — городские поселения, а остальные — сельские.

Солнце — источник жизни и символ богатства — символизирует просвещенность, благополучие и духовную силу. Полёт птицы, устремлённость к солнцу символизирует стремление к высшим человеческим ценностям. Белая отвлечённая кайма — символ железной дороги, появление которой дало толчок развитию территории.

Жёлтый цвет (золото) символизирует такие качества и понятия, как верность, милосердие, справедливость, человеколюбие, умеренность, славу, счастье, великодушие, щедрость и мудрость.

Белый цвет (серебро), которым изображена кайма, обозначает правдивость, надежду, благородство, искренность, победоносность, единодушие и согласие.

Зелёный цвет означает лесные богатства, сельскохозяйственную направленность района, кроме того зелёный цвет — символ изобилия, свободы и стремления к победе.

Авторская группа 
В пункте «2.2 Авторская группа» положения о флаге, утверждённым решением Зуевской районной Думы от 31 мая 2011 года № 1/5, авторами флага были указаны Евгений Дрогов и Ирина Макарова, но решением Зуевской районной Думы от 29 декабря 2011 года № 3/14 данный пункт был исключён из текста положения.

См. также 
 Герб Зуевского района

Примечания 

Флаги с изображением птиц